Тран () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10384.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 263 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 164 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 132 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 80,5 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 132 активных работали 116 человек (70 мужчин и 46 женщин), безработных было 16 (7 мужчин и 9 женщин). Среди 32 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мишель (XII век). Памятник истории с 1937 года
 Участки римских дорог. Памятник истории с 1937 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об